Marlon Pack, né le  à Portsmouth, est un footballeur anglais. Il évolue au poste de milieu de terrain pour le club de Cardiff City.

Carrière 

Marlon Pack rejoint définitivement le club de Cheltenham Town en 2011. Après deux saisons, il signe en faveur du club de Bristol City.

Le , il rejoint Cardiff City.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la League One en 2015 avec son club de Bristol City, ainsi que le Football League Trophy la même année.

Références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Portsmouth FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Joueur du Dagenham & Redbridge FC
Joueur du Cheltenham Town FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Cardiff City FC
Naissance en mars 1991
Naissance à Portsmouth